Арно Клеффель (; ,  — , Николасзе) — немецкий композитор, дирижёр и музыкальный педагог.

Сын учителя. Окончил гимназию в Майнингене, учился в Лейпцигской консерватории, в том числе у Морица Гауптмана. В 1862—1864 гг. учитель музыки в Якобштадте, в 1864—1867 гг. дирижёр Музыкального общества в Риге. Затем театральный и оперный дирижёр в Кёльне, Амстердаме, Гёрлице, Бреслау, Штеттине, в 1873—1880 гг. в Берлине, далее работал в Аугсбурге и Магдебурге. В 1884—1892 гг. и в 1894—1904 гг. первый капельмейстер Кёльнского городского театра, дирижировал также Гюрцених-оркестром; в промежутке в 1892—1894 гг. преподавал теорию музыки в берлинской Консерватории Штерна. С 1904 г. преподавал там же композицию и дирижирование, одновременно музыкальный обозреватель газеты Berliner Lokalanzeiger. С 1910 г. возглавлял оперную школу Берлинской высшей школы музыки.

Автор оперы «Арфа морского царя» (; 1865, либретто Освальда Хорлахера), музыки к трагедии Гёте «Фауст», струнного квартета, многочисленных фортепианных пьес, более 150 песен.

Жена — Эмми Гнед-Кёлла (; 1843—1921), оперная певица.

Ссылки 
 Мемориальная страница  

Дирижёры Германии
Композиторы Германии
Академические музыканты Германии
Музыкальные педагоги Германии